BICD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 975 амінокислот, а молекулярна маса — 110 750.

Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки